Фишер може да се отнася за:

 Боби Фишер (1943 – 2008), американски шахматист
 Виктор Фишер (р. 1994), датски футболист
 Волфганг Фишер (1888 – 1943), германски офицер
 Гунар Фишер (1910 – 2011), шведски кинооператор
 Густав Фишер (1848 – 1886), германски изследовател
 Едвин Фишер (1886 – 1960), швейцарски пианист
 Емил Фишер (1852 – 1919), германски химик
 Йохан Фишер фон Валдхайм (1771 – 1853), германски зоолог
 Йошка Фишер (р. 1948), германски политик
 Карл фон Фишер (1782 – 1820), германски архитект
 Лудвиг Фишер (1915 – 1991), германски автомобилен състезател
 Руди Фишер (1912 – 1976), швейцарски автомобилен състезател
 Стенли Фишер (р. 1943), американско-израелски икономист
 Фриц Фишер (1912 – 2003), германски военнопрестъпник
 Хайнц Фишер (р. 1938), австрийски политик
 Хелене Фишер (р. 1984), германска певица